Die Scottish Football League Division Two wurde 1904/05 zum zwölften Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die zwölfte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1904/05 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde. Aufsteiger waren der Zweit- und Siebtplatzierte FC Falkirk und FC Aberdeen.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1904/05 bei statto.com

Fußballsaison 1904/05
1904 05